Kallen kan syfta på följande:
 Horace Kallen, amerikansk sociolog

Geografi

Antarktis 

 Kallen (kulle i Antarktis), 

Robotskapade Antarktisförgreningar